Эвпатра (? — после 61 года до н. э.) — понтийская царевна, дочь Митридата VI Евпатора.

Биография 
Одна из дочерей понтийского царя Митридата VI Евпатора; её матерью была неизвестная наложница.

Во время восстания в Фанагории вместе с четырьмя братьями: Артаферном, Ксерксом, Дарием, Оксатром и сестрой Клеопатрой Младшей находилась в осажденной восставшими крепости. Из-за поджога бунтовщиками ближайших деревьев и боязни пожара сдалась с братьями в плен восставшим. Из мятежного города спаслась Клеопатра Младшая, оказавшая сопротивление мятежникам. Митридат отправил флот бирем, и царевна вернулась к отцу.

Позже её с братьями восставшие выдали римлянам. Спустя два года во время триумфа Гнея Помпея Великого в Риме шла впереди его колесницы с родственниками и другими пленниками

Дальнейшая её судьба неизвестна.

Примечания 

Родившиеся в I веке до н. э.
Умершие в I веке до н. э.
Митридатиды
Митридат VI
Понтийские царевны